Le Grand Prix moto du Qatar 2016 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2016.

La compétition s'est déroulée du 18 au  sur le circuit international de Losail.

C'est la treizième édition du Grand Prix moto du Qatar.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes et références

Notes

Références 

2016
Sport au Qatar en 2016
Sport en mars 2016
Qatar